Der Copa do Brasil 2007 war die 19. Austragung dieses nationalen Fußball-Pokal-Wettbewerbs in Brasilien. Die Copa wurde vom Brasilianischen Sportverband, dem CBF, ausgerichtet. Der Pokalsieger war als Teilnehmer an der Copa Libertadores 2008 qualifiziert.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 14. Februar 2007 in seine Saison und endete am 6. Juni 2007. Am Ende der Saison wurde der Fluminense Rio de Janeiro der elfte Titelträger. Torschützenkönige wurden André Lima vom Botafogo FR, Dênis Marques von Athletico Paranaense, Victor Simões vom Figueirense FC mit je 5 Treffern.

Höchste Siege
 Náutico Capibaribe – Parnahyba SC: 6:0 (21. Februar 2007 – 1. Runde Rückspiel)
 Fluminense Rio de Janeiro – ADS Guiomard: 6:0 (28. Februar 2007 – 1. Runde Rückspiel)
 CR Vasco da Gama – Nacional Fast Clube: 6:0 (28. Februar 2007 – 1. Runde Rückspiel)

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus den 10 besten Klubs aus dem CBF Ranking aus 2006. Die weiteren  54 Teilnehmer ergaben sich aus den Fußballmeisterschaften der Bundesstaaten von Brasilien 2006 oder deren Pokalwettbewerben.

Die sechs Teilnehmer an der Copa Libertadores 2007 nahmen nicht an dem Wettbewerb teil. Dieses waren der Grêmio Porto Alegre (CBF – 1.), Flamengo Rio de Janeiro (CBF - 4.), FC São Paulo (CBF – 5.), SC Internacional (CBF – 8.), FC Santos (CBF – 10.) und Paraná Clube (CBF – 23.).

Aus dem Teilnehmerfeld aus den Staatsmeisterschaften qualifizierten sich acht Teams aus dem CBF Ranking. Dieses waren Palmeiras São Paulo (CBF – 7.), Cruzeiro Belo Horizonte (CBF - 9), Botafogo FR (CBF – 12.), Coritiba FC (CBF – 14.), Goiás EC (CBF – 15.), Sport Recife (CBF – 16.), EC Vitória (CBF – 20.) und Santa Cruz FC (CBF – 21.).

Die freien Plätze im Ranking wurden durch die nachfolgenden Klubs belegt.

Teilnehmer CBF Ranking

Teilnehmer Staatsmeisterschaften

Der Galo Maringá FC wurde 2006 Vize-Staatsmeister von Paraná. Im November 2006 schloss sich der Klub dem ADA Paraná an. Dieser übernahm den Startplatz im Wettbewerb.

Modus 
Der Modus bestand aus einem K.-o.-System. Für die ersten beiden Runden bestand die Regelung, dass wenn eine Mannschaft in einem Auswärts-Hinspiel mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnt, es kein Rückspiel gibt.	

Es zählte das Torverhältnis. Bei Gleichheit wurde die Auswärtstorregel angewandt. Stand nach heranziehen dieser kein Sieger fest, wurde dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Turnierverlauf 

In der ersten Runde setzte sich der ACEC Baraúnas im Rückspiel gegen den EC Vitória im Elfmeterschießen durch. Der Sieg wurde später aber Vitória zugesprochen, nachdem feststand, dass Baraúnasden Spieler Paulo Renato in beiden Spielen irregulär einsetzte.

Nachdem der Rio Branco SC (PR) sein erstes Spiel in der zweiten Runde gegen den Villa Nova AC (MG) erfolgreich (3:0) bestritten hatte, wurden diese nachträglich disqualifiziert. Im Erstrunden-Rückspiel gegen den Avaí FC hatte Rio Branco den Spieler Paulo Augusto irregulär eingesetzt.

Finalspiele

Hinspiel

Rückspiel

Die Meistermannschaft

Torschützenliste

Zuschauer 
Das Spiel zwischen Moto Club de São Luís und Goiás EC am 21. Februar 2007 im Hinspiel der ersten Runde fand unter Ausschluss des Publikums statt.

Meistbesuchte Spiele

Wenigsten besuchten Spiele

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

2007
Fußballsaison 2007